Норте-Чико — район в Перу.
 Норте-Чико — археологічна культура, що існувала в районі Норте-Чико на північно-центральному узбережжі Перу.
 Норте-Чико — екорегіон в Чилі.